Минская:

 «Минская» — название станций метро:
 Минская — станция киевского метро.
 Минская — станция московского метро.
 Минская — платформа Киевского направления МЖД.
 Минская — пещера, расположенная в горном массиве Арабика в Абхазии.
 Минская область — область в Белоруссии.
 Минская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Минская площадь — площадь в жилом массиве Оболонь Оболонского района города Киева.
 Минская, Елена Витальевна — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт, подводное ориентирование).
 Минская империя — название китайского государства под властью династии Мин.

См. также 
 Минский
 Минское